Владимир Шинкарук:
 Шинкарук, Владимир Иванович (1943—1993) — советский и украинский актёр. Народный артист Украины.
 Шинкарук, Владимир Илларионович (1928—2001) — советский и украинский философ.
 Шинкарук, Владимир Фёдорович (1954—2014) — автор и исполнитель, ведущий и режиссёр, профессор Житомирского университета.